Якір Якиревич, Якірсон'— прізвища єврейського походження (в єврейській мові — поважний), а також — особисте ім'я (буквально означає «дорогий» ). На початку XX століття найбільш поширене в Старокостянтинівському повіті Волинській губернії та Кишиневі.

Відомі носії 
 Якір Йона Еммануїлович (1896—1937) — радянський воєначальник, командарм 1-го го рангу.
 Якір Ірина Петрівна (1948—1999) — радянський дисидент, донька Петро Якіра.
 Якір Любов Єзекіїлівна (1922—2013) — радянська шахістка, майстер спорту СРСР.
 Якір Михайло Семенович (нар. 1958) — педагог, автор підручників і навчальних посібників з математики для середніх шкіл.
 Якір Моріс Еммануїлович (1902—1937) — військовий інженер 3-го рангу, військовий голова Управління Військово-повітряних сил РСЧА, брат Йони Якіра.
 Якір Петро Йонович (1923—1982) — радянський історик, громадський діяч, дисидент, син Йони Якіра.
 Якір Світлана Яківна (1936—1971) — російська письменниця, дочка Якова Якіра.
 Якір Яків Йосипович (1908—1980) — єврейський письменник, редактор і перекладач, журналіст.
Тонім
 Якір (Самарія) — поселення в Ізраїлі

Див. також 
 Якерсон